Der Fürst von Pappenheim – film del 1927 diretto da Richard Eichberg
 Der Fürst von Pappenheim – film del 1952 diretto da Hans Deppe